Barbara Hammer (Hollywood, 1939) directora de cinema experimental.
 Mike Hammer personatge creat per Mickey Spillane l'any 1947 amb la novel·la «I, the Jury».
 Michael Hammer (1948 - 2008), enginyer nord-americà, autor de gestió i professor del MIT.
 Albert Herranz Hammer (Estocolm, 1970), escriptor mallorquí en català i en castellà 
 Jon Ludvig Hammer (1990), Gran Mestre d'escacs noruec.